Alto Garda Servizi S.p.A. spesso abbreviata in AGS S.p.A. è una società pubblica che gestisce i servizi di pubblica utilità nell'alto Garda.

Storia 
Nel 1912 il Comune di Riva del Garda costituisce la società Impresa Elettrica Municipale

Dal 1920 al 1930 viene costruito un nuovo impianto idroelettrico "Ponale" e viene costituita "Impresa Pubblica Servizi" di proprietà per il 88% del Comune di Riva del Garda

Nel 1936 L'impresa Pubblica Servizi viene rinominata in A.M.S.E.A. ovvero l'Azienda Municipalizzata Servizi Elettrici e Acquedotto.

Durante la guerra la società non effettua molteplici investimenti e si limita alla manutenzione ordinaria della propria rete.

Dopo la fine della guerra e, quindi, con l'inizio del Boom Economico la società espande la propria rete sia fognaria che elettrica.

Nel 1998 viene ufficialmente costituita l'Alto Garda Servizi S.p.A.

Nel 2006 la società lancia il progetto del Teleriscaldamento nel Comune di Riva del Garda, nello stesso anno iniziano i lavori di costruzione dell'impianto di cogenerazione e della rete di teleriscaldamento.

Nel 2008 entra in funzione ufficialmente la rete di teleriscaldamento sviluppata principalmente nella zona del lago.

Logo 
Il logo rappresenta perfettamente i servizi offerti dalla società:

 La "A" rappresenta l'Energia Elettrica;
 La "G" con un'onda blu, rappresenta l'acquedotto e la rete fognaria;
 La "S" con una fiamma rossa, rappresenta la distribuzione del GAS.

Distribuzione di Energia Elettrica 
La tabella riassume la distribuzione di energia elettrica nell'anno 2019

Distribuzione di Acqua Potabile e Fognaria 
La tabella riassume la distribuzione di acqua potabile e fognaria nell'anno 2019

Distribuzione del Gas Metano 
La tabella riassume la distribuzione di acqua potabile e fognaria nell'anno 2019

Servizi Offerti 

 Rete Fognaria
 Acquedotto Pubblico
 Produzione di Energia Elettrica
 Attività di distributore di zona per la rete del Gas e dell'Elettricità

Note